Новобереза́нское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Кореновского района Краснодарского края России. 

В рамках административно-территориального устройства Краснодарского края ему соответствует Новоберезанский сельский округ. 

Административный центр — посёлок Новоберезанский.

География 
Поселение находится в степной местности, на севере Кореновского района Краснодарского края.

Население 

 Национальный состав 
На 1 января 2010 года:
 Русские – 95%
 Украинцы – 0,03%
 Армяне – 0,01%
 Белорусы – 0,01%

Населённые пункты 
В состав сельского поселения (сельского округа) входят 8 населённых пунктов:

История 
В марте 1932 года вышло Постановление Совета Народных комиссаров СССР «О реорганизации крупных предприятий сельского хозяйства». В связи с этим, 15 марта 1932 года из Тихорецкого совхоза были организованы зерносовхозы, в том числе и «Березанский», а поселок назван Новоберезанский (с наделом земли в 25 тысяч гектаров). Также в 1932 году был образован Новоберезанский сельский совет, в котором находились: зерносовхоз «Березанский», фельдшерско-акушерский пункт в посёлке Новоберезанском, школа в посёлке Новоберезанском на 120 учащихся (на отделениях было создано по одному начальному классу, численностью ), отделение связи.

В 1936 году в хозяйстве «Березанское» имелось 40 тракторов, 20 комбайнов, 30 автомашин. Площадь сельскохозяйственных угодий составляла 14000 га, в том числе пашни — 8000 га.

В 1947 году было организовано рознично-торговое предприятие, имевшее 3 торговых точки.

В 1957 году произошло слияние Анапского сельского Совета с Новоберезанским.

В 1961 году зерносовхоз «Березанский» перешёл в ведение «Научно-исследовательского института эфирно-масличных культур» и был переименован в опытно-семеноводческое хозяйство «Березанское».

В 1964 году пять отделений хозяйства были стали посёлками: Братский, Раздольный, Песчаный, Привольный, Пролетарский, и хутор Анапский.

В 1975 году Новоберезанскому сельскому Совету присвоено звание «Совет высокой культуры Земледелия».

История административного статуса территории 
 Распоряжением главы администрации Кореновского района от 26 декабря 1991 года № 32-р ликвидирован исполнительный комитет Новоберезанского сельского Совета народных депутатов. Правопреемником исполнительного комитета является администрация Новоберезанского сельсовета.

 Распоряжением главы администрации Кореновского района от 24 декабря 1993 года № 308/1-р администрация Новоберезанского сельсовета была переименована в Новоберезанскую сельскую администрацию.

 Постановлением главы администрации Кореновского района от 15 июля 1997 года № 529, в соответствии с Уставом Кореновского района утверждено Положение об администрации Новоберезанского сельского округа.

 Согласно Решению 8 сессии Совета депутатов Кореновского района от 27 ноября 2001 года № 72 в соответствии со ст.37 Закона Краснодарского края от 1 ноября 2001 года № 413-КЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Краснодарского края» «О местном самоуправлении в Краснодарском крае», статьей 37 Устава Кореновского района утверждено Положение о Новоберезанском сельском округе.

 Решением 31 сессии Совета депутатов Кореновского района 31 июля 2003 года за № 292 в соответствии со статьей 38 Закона Краснодарского края «О местном самоуправлении в Краснодарском крае» и статьей 33 Устава Кореновского района утверждено Положение об администрации Новоберезанского сельского округа.

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Краснодарского края 2 июля 2004 № 743-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Кореновский район, наделении его статусом муниципального района, образованием в его составе муниципальных образований — городского и сельских поселений — и установлении их границ», постановлением главы муниципального образования Кореновский район от 31 октября 2005 года № 654 «О ликвидации администраций городского и сельских округов муниципального образования Кореновский район» с 1 января 2006 года ликвидирована администрация Новоберезанского сельского округа.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации Новоберезанского сельского поселения Кореновского района
 Официальный портал администрации Кореновского района
 Карта-схема границ муниципального образования Кореновский район, городского и сельских поселений

Сельские поселения Кореновского района Краснодарского края